Csillagközi romboló (Battlestar Galactica), 1978-as amerikai film, rendezte  Richard A. Colla, főszereplő Richard Hatch 
 Csillagközi romboló (Battlestar Galactica), 1978–1979-ben vetített, 21 részes amerikai sci-fi-tévésorozat
 Csillagközi romboló (Battlestar Galactica), 2003-as, 2 részes amerikai minisorozat 
 Csillagközi romboló (Battlestar Galactica), 2004–2009-ben vetített, 73 részes amerikai sci-fi-tévésorozat
 Csillagközi romboló: Penge (Battlestar Galactica: Razor), 2007-es amerikai TV-film
 Csillagközi Romboló: A terv (Battlestar Galactica: The Plan), 2009-es amerikai film